Massalongo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Abramo Bartolommeo Massalongo
 Caro Benigno Massalongo